Ганза унд Бранденбургише флюгцойгверке ( (HBF), сокращённо Hansa-Brandenburg (HB), в отечественных источниках Ганза-Бранденбург) — ныне не существующая немецкая авиастроительная компания, крупный производитель самолётов для немецких и австро-венгерских вооруженных сил периода Первой мировой войны.

История 
Один из пионеров германской авиации Игнац (Иго) Этрих, создатель известного моноплана Etrich Taube, в 1914 году основал в районе Брист близ Бранденбурга-на-Хафеле компанию Brandenburgische Flugzeugwerke GmbH, техническим директором и главным конструктором которой стал Эрнст Хейнкель.

В июле 1915 года австрийский промышленник Камилло Кастильони приобрёл эту компанию и авиазавод Hansa-Flugzeug-Werke Hamburg Carl Caspar в гамбургском районе Фульсбюттель и объединил их с существовавшей с 1914 года фирмой Deutsche Aero-Gesellschaft AG под названием Hansa- und Brandenburgische Flugzeugwerke AG.

Осенью 1915 года она стала крупнейшим немецким авиапроизводителем; её капитал составлял 1 500 000 марок, персонал насчитывал около 1000 сотрудников, имелись ещё два завода в Руммельсбурге и Вандсбехе.

Во время войны компания под руководством Хейнкеля построила большое количество самолётов собственных конструкций для немецких и австро-венгерских ВВС; Австрия также приобрела лицензии на некоторые модели.

«Ганза-Бранденбург» была известна своей успешной серией гидропланов и разведывательных самолетов. Особого внимания заслуживают морские истребители, которые использовались немецкими Кайзерлихмарине и австрийскими ВМС на Северном и Средиземном морях.

В числе самолётов, изготовленных компанией иногда упоминают тяжёлые бомбардировщики Friedrichshafen G.III которые по лицензии выпускались её гамбургским заводом Hanseatischen Flugzeugwerken.

В 1918 году для увеличения производства гидросамолётов в её состав вошла верфь Макса Эртца в Гамбурге. Уставный капитал компании на тот момент вырос вдвое и составлял уже 3 миллиона марок.

После войны компания Ганза-Бранденбург вынуждена была отказаться от выпуска самолетов из-за положений Версальского договора. Однако, формально она, возглавляемая Кастильони и Хейнкелем в качестве директоров, просуществовала по крайней мере до 1925 года; её цели по-прежнему формулировались в Уставе следующим образом: «производство и продажа всех типов самолётов и иных авиационных продуктов, обучение полётам, приобретение и эксплуатация изобретений, патентов и лицензий, относящихся к авиационному сектору». Её капитал, однако, составлял всего лишь 20 000 рейхсмарок, возможно, это были доходы от продажи лицензий.

Так, например, несколько W.29 продали Дании; W.33 производился в Финляндии, Норвегии и Японии. Чехословакия, унаследовавшая часть австро-венгерской авиапромышленности, продолжала выпускать B.I и C.I как Aero Ae-10, A-14/15, A-26 и Letov Š-10.

Учебные самолёты 
 1914: Hansa-Brandenburg D
 1914: Hansa-Brandenburg FD

Невооружённые разведчики 
 1915: Hansa-Brandenburg LDD
 1915: Hansa-Brandenburg DD

Вооружённые разведчики 

 1916: Hansa-Brandenburg KDD
 1916: Hansa-Brandenburg C.I
 1917: Hansa-Brandenburg K
 1917: Hansa-Brandenburg L15

Истребители 
 1915: Hansa-Brandenburg MLD
 1916: Hansa-Brandenburg KF
 1916: Hansa-Brandenburg KD (D.I)
 1917: Hansa-Brandenburg L14
 1917: Hansa-Brandenburg L16

Бомбардировщики 
 1915: Hansa-Brandenburg ZM — Прототипы ZM I и ZM II
 1915: Hansa-Brandenburg GF (G.I)
 1916: Hansa-Brandenburg GFK

Поплавковые гидропланы 

 1914: Hansa-Brandenburg W — разведчик, 27 экземпляров
 1915: Hansa-Brandenburg NW — разведчик, 32 экземпляра
 1915/16: Hansa-Brandenburg LW
 1916: Hansa-Brandenburg GNW
 1916/17: Hansa-Brandenburg KW
 1916: Hansa-Brandenburg KDW — одноместный истребитель
 1916: Hansa-Brandenburg W.11 — разведчик, 1 прототип и 2 экземпляра
 1916: Hansa-Brandenburg W.12
 1916: Hansa-Brandenburg GW — торпедоносец
 1916: Hansa-Brandenburg GDW — торпедоносец
 1916: Hansa-Brandenburg W.16
 1917/18: Hansa-Brandenburg W.19
 1917: Hansa-Brandenburg W.25 — морской одноместный истребитель, развитие истребителя KDW, 1 экземпляр;
 1917: Hansa-Brandenburg W.26 — дальний разведчик
 1917: Hansa-Brandenburg W.27
 1918: Hansa-Brandenburg W.29
 1918: Hansa-Brandenburg W.32 — учебный
 1918: Hansa-Brandenburg W.33
 1918: Hansa-Brandenburg W.34

Летающие лодки 
 1915: Hansa-Brandenburg FB
 1916: Hansa-Brandenburg W.13
 1917: Hansa-Brandenburg W.18
 1917: Hansa-Brandenburg W.20 — разборный самолёт для подводных лодок; 3 экземпляра
 1917: Hansa-Brandenburg W.23
 1916: Hansa-Brandenburg CC — одноместный истребитель, 36 экземпляров (и 135 по лицензии компанией Phoenix)
 1918: Hansa-Brandenburg W.35

Примечания

Источники 
 Jane’s All the World’s Aircraft 1919. London: Sampson Low Marston. p. 218.
 Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften, 30. Ausgabe 1925, Band II, S. 2929.
 Jürgen Thorwald (Hrsg.), Ernst Heinkel: Stürmisches Leben. Mundus-Verlag, Stuttgart 1953. / als Nachdruck: Aviatic-Verlag, Oberhaching 1998, ISBN 3-925505-46-6.
 Heinz Nowarra: Die Entwicklung der Flugzeuge 1914-18. München 1959.
 Enzo Angelucci, Paolo Matricardi: Flugzeuge von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg. Wiesbaden 1976, ISBN 3-8068-0391-9.
 Kenneth Munson: Bomber 1914—1919. Orell Füssli Verlag, Zürich 1968.
 Kenneth Munson: Kampfflugzeuge 1914—1919. Orell Füssli Verlag, Zürich 1968.
 Günter Kroschel, Helmut Stützer: Die deutschen Militärflugzeuge 1910—1918. Wilhelmshaven 1977.
 Gunston, Bill (1993). World Encyclopedia of Aircraft Manufacturers. Annapolis: Naval Institute Press. p. 56.

Ссылки 
 Самолёты Hansa-Brandenburg на сайте «Уголок неба»
 Maksim Starostin. Virtual Aircraft Museum Hansa und Brandenburgische Flugzeugwerke GmbH

См. также 
 Список самолётов

Авиастроительные компании Германии
Hansa-Brandenburg